nefelejcs
 nefelejcs (Myosotis) növénynemzetség
 Nefelejcs, női keresztnév
 Nefelejcs, 1854–55-ben füzetekben megjelenő évkönyv
nefelejts
 Nefelejts, Kisfaludy András filmje
 Nefelejts, 1859–1874 között megjelenő hetilap

Jegyzetek